Эмаре́з () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 215 человек (2008 г.), плотность населения составляет 22 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 11020. Телефонный код — 0166.

Демография 
Динамика населения:

Примечания

Ссылки 
 http://www.istat.it/